Diadema — род морских ежей семейства Diadematidae отряда Diadematoida.

Виды 
В роде Diadema 10 видов:
 Diadema africanum Rodríguez, Hernández, Clemente & Coppard, 2013
 Diadema antillarum Philippi, 1845
 Diadema clarki Ikeda, 1939
 Diadema mexicanum A. Agassiz, 1863
 Diadema palmeri Baker, 1967
 Diadema paucispinum A. Agassiz, 1863
  Diadema principeana Weisbord, 1934
 Diadema savignyi (Audouin, 1809)
 Diadema setosum (Leske, 1778)
  Diadema vetus Lambert, 1931

Примечания 

Морские ежи